Flow (parkour)
 Flow (film)
 Flow (muzyka)
 Flow (Crip Walk)
 Flow (psychologia)
 Flow (gra komputerowa)
 Flow (zespół muzyczny)